Ирина Соломоновна Левитина (род. 8 июня 1954, Ленинград) — американская, ранее советская, шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1986), четырёхкратная чемпионка мира по бриджу. Претендентка на звание чемпионки мира по шахматам среди женщин. Четырежды участник чемпионата мира по шахматам. По профессии преподаватель.

Биография 
Воспитанница Э. И. Бухмана. В 1973 году она была 2-й в 5-м межзональном турнире на Менорке. Многократная участница матчей претенденток на первенство мира. В 1974 году Ирина Левитина победила Валентину Козловскую 6½ : 5½ в полуфинале, в Кисловодске. В 1975 году она уступила Нане Александрия 8 : 9 в финальном матче в Москве. В 1977 году уступила Алле Кушнир 3 : 6 в четвертьфинале в Дортмунде. В 1982 году она была 2-й в Тбилисском межзональном турнире. В 1983 она обыграла Нону Гаприндашвили 6 : 4 во Львове (четвертьфинал) и Нану Александрия 7½ : 6½ в Дубне (полуфинальная встреча). В 1984 году обыграла Лидию Семёнову 7: 5 в Сочи (финал) и стала претендентом на звание чемпионки мира по шахматам среди женщин. Левитина уступила Майе Чибурданидзе 5 : 8 в Волгограде в 1984 году. В 1986 году Ирина Левитина была 7-й в Мальмё на турнире Кандидатов в Чемпионы мира (победителем турнира была Елена Ахмыловская). В 1987 году была 2-й в межзональном турнире в Смедеревска-Паланка. В 1988 году была 3-й в Цхалтубо, в 1991 году была 3 в Суботица (межзональный турнир). В 1992 году Левитина была 6-й в Шанхае (Турнир претенденток; Жужа Полгар победила).

Чемпионка СССР по шахматам — в 1971, 1978 (совместно), 1979, и 1980/81. Её не взяли играть в 1979 году на межзональный турнир среди женщин в Рио-де-Жанейро, потому что её брат репатриировался из СССР в Израиль.

После эмиграции в США Ирина Левитина была чемпионкой США по шахматам в 1991 (совместно), 1992 и 1993 (совместно) годах.

Международный мастер среди женщин (1972). Гроссмейстер среди женщин (1976).

Достижения в шахматах

Успехи в бридже 
В настоящее время Ирина Левитина постоянно играет в бридж. Она пять раз завоевывала чемпионский титул среди женщин и многократно становилась национальным чемпионом США. По данным на апрель 2011 года Ирина Левитина занимает третье место среди женщин-гроссмейстеров бриджа во Всемирной Федерации бриджа.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (1985)

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 Дэуэль А. Интервью, комментарии и отступления // 64. — 1971. — № 46. — С. 4.

Ссылки 
 Интервью
 Профиль на сайте WBF

Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Шахматисты СССР
Шахматисты США
Заслуженные мастера спорта СССР
Награждённые медалью «За трудовое отличие»
Игроки в бридж